Кизилєгі́с () — село у складі Зерендинського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр Кизилєгіського сільського округу.

Населення — 349 осіб (2009; 541 у 1999, 855 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 72 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Зерендинського району
Села Акмолинської області